Chiesa della Salute – Basilica che sorge a Venezia
 Chiesa della Salute – Santuario che sorge a Torino